Hirsisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hirsisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,34, long 27,99),  (3 ha)
2. Hirsisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,04, long 29,86),  (3 ha)
3. Hirsisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 62,01, long 23,36),  (0 ha)
4. Hirsisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (21 ha)
5. Hirsisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,73, long 28,48), 
6. Hirsisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (4 ha)
7. Hirsisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu),  (6 ha)
8. Hirsisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,72, long 28,60),  (7 ha)
9. Hirsisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (4 ha)
10. Hirsisaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (2 ha)
11. Hirsisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,38, long 28,91),  (0 ha)
12. Hirsisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 23,45),  (1 ha)
13. Hirsisaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (1 ha)
14. Hirsisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (26 ha)
15. Hirsisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 29,34),  (2 ha)
16. Hirsisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (2 ha)
17. Hirsisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 29,26), 
18. Hirsisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (4 ha)
19. Hirsisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,70, long 27,38),  (2 ha)
20. Hirsisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,65, long 23,87),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar